n-propylbenzeen
 Isopropylbenzeen